Finalen av Copa Libertadores 1968 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan argentinska Estudiantes och brasilianska Palmeiras, som Estudiantes segrade i efter en avgörande playoffmatch.

Tidigare finaler

Regler
Finalen spelas över två matcher, en hemma och en borta. Den som har flest poäng i dubbelmötet vinner. Om lagen har lika många poäng spelas en playoffmatch på en neutral plan. Målskillnad används som en sista utväg.

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Playoff

Externa länkar
Copa Libertadores 1968 på rsssf.com

Internationella sportevenemang i São Paulo
Sportevenemang i Montevideo
1968 i Argentina
1968 i Brasilien
Estudiantes de La Plata
Sociedade Esportiva Palmeiras
Fotbollsåret 1968
Montevideo under 1900-talet
São Paulo under 1900-talet
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella fotbollstävlingar i Uruguay